Zlatá Tretra 2015 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 25 i 26 maja 2015 w Ostrawie w Czechach. Zawody były kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2015 w lekkoatletyce
Zlatá Tretra
2015 w Czechach